Ein Gouvernement war eine Verwaltungsgliederung in Russland. Sie bestand von 1708 bis 1929.

Bei der Übersetzung ins Deutsche wird anstelle von Gouvernement ungenau auch von Provinz gesprochen, wie etwa bei den Russischen Ostseeprovinzen.

Einführung der Gouvernements 

Im Jahre 1708 schuf Peter I. die acht Gouvernements ( губерния ,  gubernia) als Verwaltungsbezirke. Sie trugen diese Bezeichnung bis zum Jahr 1815 und erneut in den Jahren 1864 bis 1929. Bis zum Ende des Russischen Kaiserreichs wurden die Gouverneure (russisch: губернатор, gubernator) vom Kaiser nominiert.

Mit der Einführung der Gouvernements 1708 wurde die bisherige entsprechende Verwaltungseinheit Ujesd (russisch Уезд) abgeschafft. Diese wurde erst 1727 mit der Verwaltungsreform von Katharina I. wieder eingeführt.

Die ersten acht russischen Gouvernements von 1708 und die drei Neugründungen aus den Jahren 1713 bis 1719 gibt folgende Tabelle wieder:

An der Spitze eines Gouvernements stand der Gouverneur. Lediglich das Gouvernement Ingermanland und das Asowsche Gouvernement unterstanden einem General-Gouverneur (генерал-губернатор). Die Provinzen unterstanden einem Wojwoden (воевода) und die Distrikte einem Boden-Beauftragten bzw. Boden-Kommissar (земский комиссар). Die Gouverneure schufen einen verzweigten Verwaltungsapparat. Sie hatten die Gewalt über die Administration, Polizei, Finanzen und Gerichte. Gleichzeitig waren sie Oberbefehlshaber der Truppen in ihrem Gouvernement.

Mit Beginn der Herrschaft von Katharina II. wurden an Stelle der damals bestehenden 20 Gouvernements 40 Gouvernements mit jeweils 300.000–400.000 Untertanen geschaffen. Am Ende ihrer Herrschaft gab es wegen der hinzugekommenen Territorien 51 Gouvernements.

Anfangs (1710) waren die Gouvernements in Doli (доли) unterteilt, ab 1719 in 47 Provinzen, die wiederum in Distrikte (дистрикт) gegliedert waren. Die Provinzen wurden am Ende der Herrschaft von Katharina II. abgeschafft. Jeweils zwei bis drei Gouvernements wurden zu einer Namestnitschestwo (наместничество) zusammengefasst.

Im Jahre 1816 wurden statt der großen Gouvernements etwas kleinere Verwaltungsbezirke geschaffen, die Oblast (Область) hießen. Um 1864 führte man die Gouvernements ein und gründete darunter verschiedene „Semstwa“ (Semstwo, Земство). Die zuletzt gegründeten Gouvernements waren die Gouvernements Bessarabien (1873), welches vorher ein Oblast gewesen war, Schwarzmeer (1896) und Cholm im Weichselgebiet (1912).

Gouvernements zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

Vor dem Ersten Weltkrieg bestand Russland aus 78 Gouvernements und 21 Oblasts (sortiert nach russischem Alphabet):

 Gouvernement Turku und Pori / Або-Бьёрнеборгская губерния
 Gouvernement Archangelsk / Архангельская губерния
 Gouvernement Astrachan / Астраханская губерния
 Gouvernement Baku / Бакинская губерния
 Gouvernement Bessarabien / Бессарабская губерния
 Gouvernement Vasa / Вазаская губерния
 Gouvernement Warschau / Варшавская губерния
 Gouvernement Wilna / Виленская губерния
 Gouvernement Witebsk / Витебская губерния
 Gouvernement Wladimir / Владимирская губерния
 Gouvernement Wologda / Вологодская губерния
 Gouvernement Wolhynien / Волынская губерния
 Gouvernement Woronesch / Воронежская губерния
 Gouvernement Wyborg / Выборгская губерния
 Gouvernement Wjatka / Вятская губерния
 Gouvernement Grodno / Гродненская губерния
 Gouvernement Jekaterinoslaw / Екатеринославская губерния
 Gouvernement Jelisawetpol / Елизаветпольская губерния
 Gouvernement Jenisseisk / Енисейская губерния
 Gouvernement Irkutsk / Иркутская губерния
 Gouvernement Kasan / Казанская губерния
 Gouvernement Kalisch / Калишская губерния
 Gouvernement Kaluga / Калужская губерния
 Gouvernement Kielce / Келецкая губерния
 Gouvernement Kiew / Киевская губерния
 Gouvernement Kowno / Ковенская губерния
 Gouvernement Kostroma / Костромская губерния
 Gouvernement Kurland / Курляндская губерния
 Gouvernement Kuopio / Куопиоская губерния
 Gouvernement Kursk / Курская губерния
 Gouvernement Kutaissi / Кутаисская губерния
 Gouvernement Livland / Лифляндская губерния
 Gouvernement Lomscha / Ломжинская губерния
 Gouvernement Lublin / Люблинская губерния
 Gouvernement Minsk / Минская губерния
 Gouvernement Mogiljow / Могилёвская губерния
 Gouvernement Moskau / Московская губерния
 Gouvernement Nyland / Ниеланская губерния (auf Bild mit Гельсингфорс bezeichnet)
 Gouvernement Nischni Nowgorod / Нижегородская губерния
 Gouvernement Nowgorod / Новгородская губерния
 Gouvernement Olonez / Олонецкая губерния
 Gouvernement Orenburg / Оренбургская губерния
 Gouvernement Orjol / Орловская губерния
 Gouvernement Pensa / Пензенская губерния
 Gouvernement Perm / Пермская губерния
 Gouvernement Piotrków / Петроковская губерния
 Gouvernement Płock / Плоцкая губерния
 Gouvernement Podolien / Подольская губерния
 Gouvernement Poltawa / Полтавская губерния
 Gouvernement Pskow / Псковская губерния
 Gouvernement Rjasan / Рязанская губерния
 Gouvernement Samara / Самарская губерния
 Gouvernement St Michel / Санкт-Михельская губерния
 Gouvernement Sankt Petersburg / Санкт-Петербургская губерния
 Gouvernement Saratow / Саратовская губерния
 Gouvernement Simbirsk / Симбирская губерния
 Gouvernement Smolensk / Смоленская губерния
 Gouvernement Stawropol / Ставропольская губерния
 Gouvernement Suwałki / Сувалкская губерния
 Gouvernement Tavastehus / Тавастгуская губерния
 Gouvernement Taurien / Таврическая губерния
 Gouvernement Tambow / Тамбовская губерния
 Gouvernement Twer / Тверская губерния
 Gouvernement Tiflis / Тифлисская губерния
 Gouvernement Tobolsk / Тобольская губерния
 Gouvernement Tomsk / Томская губерния
 Gouvernement Tula / Тульская губерния
 Gouvernement Oulu / Улеаборгская губерния
 Gouvernement Ufa / Уфимская губерния
 Gouvernement Charkow / Харьковская губерния
 Gouvernement Cherson / Херсонская губерния
 Gouvernement Cholm / Холмская губерния (seit 1912)
 Gouvernement Tschernigow / Черниговская губерния
 Gouvernement Schwarzmeer / Черноморская губерния
 Gouvernement Eriwan / Эриванская губерния
 Gouvernement Estland / Эстляндская губерния
 Gouvernement Jaroslawl / Ярославская губерния

 Oblast Akmolinsk / Акмолинская область
 Oblast Amur / Амурская область
 Oblast Batumi / Батумская область
 Oblast Dagestan / Дагестанская область
 Oblast Transbaikal / Забайкальская область
 Oblast Transkaspien / Закаспийская область
 Oblast Kamtschatka / Камчатская область
 Oblast Kars / Карсская область
 Oblast Kuban / Кубанская область
 Oblast Don-Armee / Область войска Донского
 Oblast Primorje / Приморская область
 Oblast Samarkand / Самаркандская область
 Oblast Sachalinsk / Сахалинская область
 Oblast Semipalatinsk / Семипалатинская область
 Oblast Semiretschje / Семиреченская область
 Oblast Syrdarja / Сыр-Дарьинская область
 Oblast Terek / Терская область
 Oblast Turgai / Тургайская область
 Oblast Uralsk / Уральская область
 Oblast Fergana / Ферганская область
 Oblast Jakutsk / Якутская область

Die beiden russischen Revolutionen von 1917 veränderten die Verwaltungsstrukturen zunächst nicht, erst im Jahre 1929 schaffte die UdSSR die Gouvernements ab und führte die Oblasti wieder ein, die in Rajons untergliedert wurden.

Literatur 
 Georg von Alten (Hrsg.): Handbuch für Heer und Flotte. Enzyklopädie der Kriegswissenschaften und verwandter Gebiete. Band 4: G–Idstedt. Bong, Berlin u. a. 1912.
 губерния. In: Большая Советская Энциклопедия. Band 7: Гоголь–Дебит. Том 7, 3-е издание „Советская энциклопедия“, Москва 1972.

Einzelnachweise 

 
Russische Geschichte
Verwaltungseinheit